Кубок мира по горнолыжному спорту сезона 2008/2009 годов — 42-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 25 октября 2008 года в австрийском Зёльдене и завершился 14 марта 2009 года во шведском Оре.

Женщины

Мужчины 

2008/2009
2008 год в горнолыжном спорте
2009 год в горнолыжном спорте